Kitchener kan syfta på:

 Earl Kitchener – en pärsvärdighetstitel

Personer
 Herbert Kitchener, 1:e earl Kitchener (1850–1916), brittisk fältmarskalk
 Henry Kitchener, 2:e earl Kitchener (1846–1937), brittisk soldat, bror till 1:e earl Kitchener
 Sir Frederick Walter Kitchener (1858-1912) brittisk soldat och kolonialadministratör. Bror till 1:e och 2:e earl Kitchener
 Henry Kitchener, 3:e earl Kitchener (född 1919), barnbarn till 2:e earl Kitchener
 Lord Kitchener (calypsonier) (1922–2000), musiker från Trinidad & Tobago

Geografi

Australien 

 Kitchener (del av en befolkad plats), New South Wales, Cessnock,

Kanada 

 Kitchener, Ontario, ort, 
 Mount Kitchener – ett berg i Canadian Rockies

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar